een voormalige school in Amsterdam; zie Bredero Mavo
 de stationscode van station South Greenford
 de IATA-code van de internationale luchthaven Tan Son Nhat
 de ICAO-code van luchtvaartmaatschappij Nok Mini